Sanctum (Australische band), een Australische deathmetal-band
 Sanctum (Zweedse band), een Zweedse industrial-band
 Sanctum (film), een Amerikaans-Australische film uit 2011 2011
 Sanctum (videospelserie), een Tower Defense-videospelserie
 Sanctum (roman), een roman van Markus Heitz
 een synoniem voor de garbha griha bij Indische tempels.